Каштановое () — посёлок в Ясиноватском районе Донецкой области Украины. Под контролем самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

География 
К западу от населённого пункта проходит линия разграничения сил на Донбассе (см. Второе минское соглашение).

История 
До 1989 г. носил название — Жданово.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 58 человек.

Общие сведения 
Почтовый индекс — 86000. Телефонный код — 6236. Код КОАТУУ — 1425587603.

Местный совет 
Посёлок Каштановое входит в состав Спартаковского сельского совета.

Адрес местного совета: 86080, Донецкая обл., Ясиноватский р-н, с. Спартак, ул. Центральная, 130, тел. 58-5-80.

Примечания

Ссылки 
 Каштановое на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Донецкой области

Населённые пункты Ясиноватского района